Tanjungagung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Tanjungagung (ort i Indonesien), Sumatera Selatan, 
 Kecamatan Tanjungagung, distrikt, Sumatera Selatan, 

Robotskapade Indonesienförgreningar